Museo lapidario estense (Modena) 
Museo lapidario (Ferrara)
Museo lapidario maffeiano (Verona)
Museo lapidario marsicano (Avezzano)